Julian Palmieri (ur. 7 grudnia 1986 w Lyonie) – francuski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w klubie Gazélec Ajaccio.

Kariera

Bibliografia 
 
 

Francuscy piłkarze
Piłkarze Olympique Lyon
Piłkarze SC Bastia
Piłkarze FC Crotone
Piłkarze FC Istres
Piłkarze Lille OSC
Piłkarze FC Metz
Piłkarze Gazélec Ajaccio
Ludzie urodzeni w Lyonie
Urodzeni w 1986